Pralongo – frazione del comune italiano di Val di Zoldo, in provincia di Belluno
 Pralongo – frazione del comune italiano di Monastier di Treviso, in provincia di Treviso
 Pralongo – località del comune italiano di Rabbi, in provincia di Trento